Зигориза () — вид вымерших млекопитающих из семейства базилозаврид, единственный в роде Zygorhiza.

Ископаемые остатки вида найдены в эоценовых отложениях США.

Описание 
Зигориза является родственником древнейшего гигантского кита базилозавра, однако достигала меньших размеров (до 6 метров в длину). Пропорции тела зигоризы аналогичны пропорциям современных китообразных за исключением двух особенностей: ярко выраженной шеи с семью позвонками и плавников, изгибающихся в локтевых суставах. Задние конечности зигоризы были рудиментарными.

Метровый череп зигоризы дополняет вытянутая нижняя челюсть, усыпанная крупными острыми зубами.

Современность 
 Зигориза упоминалась в одном из эпизодов серии «Back To The Seas» документального сериала «Paleoworld», транслировавшегося на канале TLC c 1994 по 1997 год.
 Окаменелые останки зигоризы являются достопримечательностью штата Миссисипи. Скелет этого китообразного, выставленный в Музее естественной истории штата Миссисипи в Джексоне, местные жители называют «Зигги».

Галерея

См. также 
 Дорудон
 Базилозавр

Примечания 

Базилозавриды
†
Млекопитающие эоцена
Фоссилии из эоценовых отложений США
Фоссилии, описанные в 1847 году